Boylston heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boylston (Alabama)
 Boylston (Massachusetts)
 Boylston (New York)
 Boylston (Washington)
 Boylston (Wisconsin), im Douglas County
 Boylston Center (Massachusetts)
 Boylston Center (New York)
 Boylston Creek (North Carolina)
 Boylston Junction (Wisconsin)

in Kanada:
 Boylston (Nova Scotia)

Personen:
 Bob Boylston (1939–2021), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Helen Dore Boylston (1895–1984), US-amerikanische Krankenschwester und Autorin
 Ward Nicholas Boylston (1747–1828), US-amerikanischer Händler
 Zabdiel Boylston (1676/9–1766), nordamerikanischer Arzt

Sonstiges:
 Boylston Street, Straße in Boston
 Boylston (MBTA-Station), U-Bahnhof in Boston

im NRHP gelistete Objekte:
 Boylston Building, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000450
 Boylston Flats, in Evanston, Illinois, ID-Nr. 84003916